Andreas Beck (* 10. Oktober 1965 in München) ist ein deutscher Portfoliomanager und Mathematiker. Er ist Autor des Manager-Magazin Bestsellers Erfolgreich wissenschaftlich investieren und Gründer des Instituts für Vermögensaufbau sowie der Index Capital GmbH.

Leben 
Andreas Beck wurde am 10. Oktober 1965 in München geboren und absolvierte von 1981 bis 1984 bei den Stadtwerken München eine Ausbildung zum Schlosser. Von 1987 bis 1993 studierte er Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

An der Universität Santiago de Compostela hatte er einen Lehr- und Forschungsauftrag am Institut für Logik und Wissenschaftstheorien von 1994 bis 1996 und absolvierte parallel einen Promotionsstudiengang in Philosophie. 1999 promovierte er an der Universität Bremen mit dem Prädikat summa cum laude. Titel der Dissertation war The Liar lies and snow is white: A consistent theory of truth for semantically closed languages.

Von 1996 bis 1998 arbeitete Beck als Mathematiker bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft. Zwischen 1998 und 2006 war er als Unternehmensberater für die Anwendung wissenschaftlicher Methoden im Portfoliomanagement für zahlreiche Banken und Fondsgesellschaften tätig, wie etwa für die Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Banque des Luxembourg oder Activest.

Unternehmen 
2009 gründete Beck das Institut für Vermögensaufbau – eine Aktiengesellschaft mit Sitz in München mit dem Ziel der Förderung des Vermögensaufbaus von Privatanlegern. Bis 2018 war er Vorstandssprecher und in der Beratung von institutionellen Anlegern bezüglich Portfolio-Konstruktion, Portfolio-Bewertung und Risikomessung sowie der Bewertung von komplexen Portfolios und Hedge-Fonds tätig.

Beck ist außerdem Gründer und Geschäftsführer der Index Capital GmbH. Das Unternehmen steuert Wertpapierportfolios auf Basis von Faktormodellen unter Verzicht auf aktives Management. Ziel des Advisory ist das systematische Sammeln von Faktorprämien im Sinne einer passiven Anlagestrategie. Anwendungsbeispiele sind der Xtrackers Portfolio ETF und der Global Portfolio One.

Aktienfonds und öffentliche Portfolios 
2008 setzte Beck den Xtrackers Portfolio ETF (ISIN LU0397221945) auf. Das Manager Magazin kam 2020 in einem 10-Jahres Rückblick zu dem Ergebnis „Das preiswerte ETF Portfolio des Mathematikers deklassiert die Mischfondskonkurrenz“.

2019 legte Beck außerdem den Fonds Global Portfolio One (ISIN AT0000A2B4T3) auf, mit dem er seine in Erfolgreich wissenschaftlich investieren beschriebene Anlagestrategie umsetzt: Beck vertritt die Sichtweise, dass für eine langfristig höhere Renditeerwartung im Portfoliomanagement nicht zwangsweise ein höheres Risiko eingegangen werden muss. Er bezieht sich dabei auf die Theorie ultrastabiler Systeme nach Heinz von Foerster und Norbert Wiener, auch bekannt unter der Bezeichnung antifragiler System (Nassim Taleb) oder resilienter Systeme (Markus Brunnermeier), die die Grundlage für eine antizyklische Steuerung der Aktienquote bei Portfolios mit langer Frist darstellt. Die kapitalistische Weltwirtschaft ist aus Investorenperspektive ein ultrastabiles System (Nassim Taleb).

Sicherheit für langfristige Anleger entsteht nach Beck dann, wenn die Renditequelle krisenresistent ist und das Ausfallrisiko der Anlage über die Zeit marginalisiert wird. Krisensichere Renditequellen sind nicht die Wertpapiere selbst oder komplizierte Produkte der Finanzwirtschaft, sondern die Kapitalkosten der Unternehmen. Die gesamte Weltwirtschaft ist dabei auf lange Sicht immer profitabel gewesen, was laut Beck die Renditequelle für das Portfolio darstellt.

Krisen in der Weltwirtschaft haben zur Folge, dass das bestehende Gleichgewicht im System verloren geht und es eine Umstrukturierung der Wirtschaft gibt. Ultrastabile Systeme sind dadurch definiert, dass Stress nicht zu Chaos, sondern zu einer Zunahme der Ordnung oder neuen Ordnung führt.

Um Ultrastabilität im langfristigen Portfoliomanagement umzusetzen, muss laut Beck die Aktienanlage hinreichend breit gestreut sein. Er spricht dabei von einer Investition in die Welt-AG auf Basis eines Gleichwertindex. So wird die Ertragskraft der Weltwirtschaft abgebildet und ein Klumpenrisiko vermieden.

Daraus ergibt sich eine Portfoliostrategie mit einer sehr breiten Streuung der Aktienanlagen und einer Investitionsreserve in sicheren Anleihen. Letzte dient in Krisen dazu, die Aktienquote antizyklisch auf bis zu 100 % zu erhöhen. Thorsten Hens (Universität Zürich) weist darauf hin, dass dieses Vorgehen den Erkenntnissen der Evolutionären Portfoliotheorie entspricht.

Ansichten

Krisen 
Laut Beck können Krisen als Chance genutzt werden, in dem Unternehmen in Phasen der Eigenkapitalknappheit das notwendige Kapital zur Verfügung gestellt wird. Während andere Investoren Aktien verkaufen, erhöht Beck in seinem Ansatz die Aktienquote und versuchte eine Antizyklik-Prämie zu erzielen. Zyklisches Verhalten ist laut Beck einer der größten Fehler. In Zeiten der Eigenkapitalknappheit erhält ein Investor eine erhöhte Risikoprämie, da es für Unternehmen schwerer ist sich zu refinanzieren.

Immobilienmarkt 
Immobilien werden in Deutschland als besonders risikoarme Anlageklasse angesehen. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderung warnt Beck vor dieser Einschätzung und prognostiziert eine Trendwende. und einen Nachfragerückgang, der je nach Region unterschiedlich stark ausgeprägt sein wird. In Zukunft wird es Leerstand geben und die Zuwanderung wird den demografisch bedingten Nachfragerückgang nicht ausgleichen können. Beck weißt insbesondere auch auf den aktuellen Wohnraumverbrauch pro Kopf hin, der in den geburtenstarken Jahrgängen aktuell besonders hoch ist. Laut seiner Argumentation wird auf Basis der demografischen Daten die Wohnflächennachfrage in Zukunft deutlich zurückgehen.

ESG 
Beck kritisiert das vorherrschende ESG-Ratingsystem, das wenig darüber aussagt, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich agiert. Je nach Ratingagentur, Bewertungsmodell und Gewichtung der Kriterien kann ein Unternehmen als ESG konform oder nicht konform eingestuft werden. ESG Kriterien suggerieren eine objektive Messbarkeit von Kriterien, die nicht objektiv messbar sind. Somit sind sie unbrauchbar für die Beratung, wenn Anlegern nachhaltige Geldanlagen empfohlen werden sollen.

Bücher und Publikationen 
 Andreas Beck: Erfolgreich wissenschaftlich investieren: Wer vor Krisen Angst hat, hat's nicht verstanden!, Eulogia Verlags GmbH, 2022, ISBN 978-3-96967-290-7
 Andreas Beck: Wahnsinnig reich. Das Buch über Geld, die Krise und die moderne Gesellschaft, context Verlag, 2010, ISBN 978-3-939645-34-4
 Jürgen Bischof (Hrsg.), Frederic Fredersdorf (Hrsg.): Controlling immaterieller Vermögenswerte von Jürgen Bischoff, Symposion, 2008, ISBN 978-3-939707-19-6

Im Rahmen der Tätigkeit als Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau veröffentlichte Andreas Beck zahlreiche Studien, wie etwa zu Gesamtkosten von ETF, Vermögensverwaltung auf Basis passiver Strategien oder Beiträge zur Risikoforschung. Zusammen mit Lucas von Reuss veröffentlichte er 2022 das eBook Grüne Geldanlage nur für Farbenblinde? Von ESG zu ESGI – Die 50 führenden Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft.

Einzelnachweise 

Autor
Ökonom
Manager (Finanzwesen)
Deutscher
Geboren 1965
Mann